Чемпионат СССР 1964 года в зонах УССР класса «Б» проходил в два этапа:
 на первом этапе в трех зонах были распределены участники финального турнира;
 на втором этапе клубы сыграли в финальном турнире.

Зональный этап

1 зона

2 зона

3 зона

Финал

Матчи за 1-6 места

Матчи за 7-12 места

Матчи за 13-18 места

Матчи за 19-24 места

Матчи за 25-30 места

Матчи за 31-36 места

Матчи за 37-41 места

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1964